

Patronyme 

 Francesco di Bartolo, connu également comme Francesco da Buti (1324-1406), personnalité politique et critique littéraire italien ;
 Lucrezia Buti (1433 - ), une nonne devenue par la suite l'épouse du peintre italien Filippo Lippi lui-même précédemment moine ;
 Ludovico Buti (v. 1560 - v. 1611) est un peintre italien ;
 Laurent Buti, (francisation de Lorenzo Buzzi) (1634-1710), ecclésiastique italien ;
 Carlo Buti (né en 1902), interprète italien de musique populaire et folk ;
 Roland Buti, ou Roland Butikofer, né à Lausanne le , est un écrivain, enseignant et historien vaudois ;
 Simone Buti (1983-), joueur italien de volley-ball.

Toponyme 

 Buti, commune de la province de Pise dans la Toscane en Italie.

Divers 
 Filippo Lippi et Lucrezia Buti est un tableau peint par Gabriele Castagnola en 1871.